Мезье́р-ан-Бренн () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр. Административный центр кантона Мезьер-ан-Бренн.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 135 км на юго-запад от Орлеана, 37 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 1 081 человек (2007).

Достопримечательности 

 Монастырская церковь св. Марии Магдалины

Известные люди, связанные с городом 

 Бланш д’Антиньи — несколько лет жила в Мезьер-ан-Бренн

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini